George Reynolds peut désigner
 George B. Reynolds, ingénieur américain, prospecteur pour la Anglo-Persian Oil Company ;
 George Reynolds, secrétaire privé du président des mormons Brigham Young, inculpé et condamné pour polygamie ;
 George William McArthur Reynolds (1814-1879), écrivain et journaliste britannique.